Сент-Сесі́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Орлеана, 45 км на північ від Шатору.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Сесіль, Парпесе i Варенн-сюр-Фузон було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Фузон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Сесіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Сесіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр